Ялбынъя — река в Ханты-Мансийском автономном округе России. Устье реки находится на 515 км левого берега реки Северная Сосьва. Длина реки составляет 89 км, водосборная площадь — 817 км².

Притоки 
 40 км: Лесья (лв)
 Ялбынсиссос (лв)
 Лалвангсос (лв)
 50 км: Яныхилымъя (пр)
 Роснэсос (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Северная Сосьва, речной подбассейн реки — Северная Сосьва. Речной бассейн реки — (Нижняя) Обь от впадения Иртыша.

Код объекта в государственном водном реестре — 15020200112115300024932.

Примечания 

Притоки Северной Сосьвы
Реки Берёзовского района (Ханты-Мансийский автономный округ)